Hippodameia () ist in der griechischen Mythologie:

 Hippodameia (Pisa), Tochter des Königs Oinomaos von Pisa
 Hippodameia (Lapithin), Tochter des Butes und Gemahlin des Lapithenkönigs Peirithoos
 die unter ihrem Patronym Briseis bekannte Sklavin des Achilleus
 Hippodameia (Gattin des Amyntor), Mutter des Phoinix
 Hippodameia (Tochter des Anchises), Tochter des dardanischen Königs Anchises
 Hippodameia (Tochter des Antimachos)
 Hippodameia (Tochter des Danaos), Name zweier Töchter des Danaos
 Hippodameia (Gattin des Autonoos)
 Hippodameia (Schwester des Meleagros)
 Hippodameia (Dienerin der Penelope)
 Hippodameia (Begleiterin des Theseus)
 Hippodameia (Gattin des Diomedes)
 Hippodameia (Beiname), ein Beiname der Aphrodite

Siehe auch:
 Hippodamia